Кантоните са административни единици от второ ниво с местна автономия във Федерация Босна и Херцеговина, Босна и Херцеговина. На бошняшки и сръбски език се наричат kantoni или кантони, а на хърватски – županija. Другият ентитет от държавата Босна и Херцеговина Република Сръбска има централизирано държавно управление, при което местната власт се осъществява от общините. Етнически смесеният Окръг Бръчко е самостоятелен окръг под директната юрисдикция на Босна и Херцеговина.

Федерацията (от кантони) в Босна и Херцеговина е образувана след подписването на бошняшко-хърватското Вашингтонско споразумение от 1994 година. Техните окончателни граници са определени от Дейтънското споразумение през 1995. Кантоните от своя страна са съставени от общини.

Всеки от кантоните има свое правителство, оглавявано от Кантонен управител (премиер), който е начело на кантонно правителство.

В пет от кантоните (Унско-сански, Тузлански, Зенишко-добойски, Босненско-подрински и Сараевски) има бошняшко мнозинство, в три от тях (Посавски, Западнохерцеговски и Западнобосненски) – хърватско мнозинство, и в два от тях (Централнобосненски и Херцеговско-неретвански) са със смесено население, което означава че в тях действат специални законови процедури, гарантиращи правата на представителите на конституционните етнически общности. Бошняшкият, хърватският и сръбският език са конституционни езици във Федерация Босна и Херцеговина. Бошняшките и сръбски имена на кантоните са идентични, разликата е само в това, че на сръбски се изписват и на кирилица. На хърватски език имената на кантоните се различават по това, че вместо кантон се ипозлва думата жупания.

Основни статистически данни

Население и етнически състав

Източници